Música do Brasil, termo que reflete a diversificada cultura musical do país, com gêneros musicais como o Samba, o Choro, a Bossa Nova, o Samba-reggae, a Música Popular Brasileira, o Baião, o Forró e o Frevo, entre outros.
 Música popular brasileira, estilo musical nascido e originário da Bossa Nova, em meados da década de 1960.
 Música Para Baixar, sobre um movimento político-cultural brasileiro pelo compartilhamento de arquivos digitais de música.

Desambiguação